On Tour (televisieserie), een tv-serie van het Belgische productiehuis Sultan Sushi
On Tour (Alquin), een muziekalbum van de Nederlandse muziekgroep Alquin